

Chanson 

 Touch Me est une chanson des Doors sortie en 1968 ;
 Touch Me (I Want Your Body) est une chanson de Samantha Fox sortie en 1986.

Cinéma 

 Touch Me est un film d'Anthony Spinelli sorti en 1971 ;
 Touch Me est le titre original du film D'amour et de courage, film américain de H. Gordon Boos, sorti en 1997 ;
 Touch Me est une vidéo d'Ivan Nagy sortie en 2001.